Linosa kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Isola di Linosa, ö, Sicilien, 
 Linosa (ort), Sicilien, Agrigento, 

Robotskapade Italienförgreningar